La Rivière des Cinq Milles () est un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean) (désignée « Big Black River » dans le Maine), coulant dans le :
 territoire non organisé de Petit-Lac-Sainte-Anne, dans Kamouraska (municipalité régionale de comté), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au sud du Québec, au Canada ;
 comté d’Aroostook, dans le North Maine Woods, dans le Nord du Maine, aux États-Unis.

Le cours de la rivière des Cinq Milles coule entièrement en zones forestières. L'accès à la partie supérieure de ce bassin versant se fait par des routes forestières venant du nord.

Hydrographie 
La rivière des Cinq Milles prend sa source dans le territoire non organisé du Petit-Lac-Sainte-Anne, dans les monts Notre-Dame.

Cette source est situé à :
  au nord du sommet de la montagne des Cinq Milles (altitude : ) ;
  au nord-est du centre du village de Saint-Omer (Québec) ;
  au nord-ouest de la frontière canado-américaine ;
  au sud-est du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent.

À partir de sa source, la rivière des Cinq Milles coule sur , selon les segments suivants :

  vers le sud au Québec, en contournant la montagne de la Tour et la montagne des Cinq Milles par le côté ouest, jusqu’à la frontière canado-américaine ;
  vers le sud-est dans le canton T16 R14 WELS, dans le Maine, jusqu'à un ruisseau (venant du nord-ouest) ;
  vers le sud-est, jusqu’au ruisseau Branche du Cinq Milles () ;
  vers le sud-est dans le canton T15 R15 WELS, jusqu’à la confluence de la rivière.

La rivière des Cinq Milles se déverse dans un coude de rivière sur la rive Ouest de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean) () dans le comté d’Aroostook. Cette confluence est située à :
  à l'ouest de la confluence de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean) ;
  à l'est du centre du village de Saint-Pamphile au Québec ;
  au sud-est de la frontière canado-américaine (Québec-Maine).

À partir de la confluence de la rivière des Cinq Milles, la Grande rivière Noire (désignée « Big Black River » dans le Maine) coule vers l’Est jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Jean. Ce dernier coule vers l'est et le nord-est en traversant le Maine, puis vers l'est et le Sud-Est en traversant le Nouveau-Brunswick. Finalement le courant se déverse sur la rive Nord de la Baie de Fundy laquelle s’ouvre vers le sud-ouest sur l’Océan Atlantique.

Toponymie 
Le toponyme rivière des Cinq Milles a été officialisé le  à la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Petit-Lac-Sainte-Anne, un TNO
 Kamouraska, une MRC
 North Maine Woods, une région administrative du Maine
 Comté d’Aroostook, un comté du Maine
 Grande rivière Noire, un cours d’eau
 Fleuve Saint-Jean
 Liste des cours d'eau du Québec
 Liste des cours d'eau du Maine

Kamouraska
Cours d'eau au Bas-Saint-Laurent
2Cinq Milles
Cours d'eau dans le comté d'Aroostook